Hausbuch steht für:

 Hausbuch (Mittelalter), Handschrift aus dem Mittelalter oder der frühen Neuzeit
 Hausbuch (Schloss Wolfegg), mittelalterliches Hausbuch
 Hausbuch (DDR), in der DDR vorgeschriebenes Meldebuch
 Hausbuch (Thailand), in Thailand vorgeschriebener Nachweis der Anschrift
 Hausbuch, frühere Bezeichnung für Hausväterliteratur

Siehe auch:
 Melemsches Hausbuch,  genealogische Bildfolge
 Nürnberger Hausbücher, Sammlung von Porträts
 Tübinger Hausbuch, Handschrift mit Federzeichnungen
 Hausbuch des Michael de Leone, deutsch-lateinische Sammelhandschrift
 Joachim von Wedel #Hausbuch des Joachim von Wedel, Sammlung historischer Ereignisse
 Tacuinum sanitatis (Hausbuch der Ceruti)
 Iatromathematik und Iatroastrologie (Iatromathematisches Hausbuch)
 Regensburger Sonntagsbibel, römisch-katholisches Hausbuch
 Meister des Hausbuches, Gruppe von Zeichnern, Malern und Stechern